Стрела — метательный снаряд, выпускаемый из лука, арбалета.
 Стрела — основной рабочий элемент грузоподъёмного крана или экскаватора.

Топоним

Населённые пункты 
 Стрела — деревня в Дятловском районе Гродненской области, Белоруссия.
 Стрела — посёлок в Елоховском районе Самарской области, Россия.
 Стрела — станция в Таврическом районе Омской области, Россия.
 Стрела — железнодорожная станция на Среднесибирской магистрали в Омской области.

Мысы 
 Стрела — древнее название мыса  на полуострове Фишланд.

Проливы 
 Стрела — древнее название пролива Штрелазунд, разделявшего остров Руян от материка (и одноимённого поселения Штральзунд, расположенного на берегу).

Реки 
 Стрела — приток реки Глубокая (приток Балыктаха), Якутия.

Острова 
 Стрела — остров в архипелаге Седова.

Созвездия 
 Стрела — созвездие северного полушария неба.
 Южная Стрела — отменённое созвездие южного полушария неба.

Предприятия 
 «Стрела» — машиностроительный завод в Москве (времён СССР)
 ОАО «Стрела» — предприятие оборонной промышленности в Оренбурге

Техника

Корабли 
 «Стрела» — парусный 44-пушечный фрегат Азовского, затем Черноморского флота России 1782 года постройки.
 «Стрела» — парусная шхуна Балтийского флота России 1829 года постройки.
 «Стрела» — парусная шхуна Балтийского флота России 1848 года постройки.
 «Стрела» — первоначальное (до 1965 года) название советского катера на подводных крыльях «Волга».

Ракетная и космическая 
 ПО «Стрела» — предприятие военно-промышленного комплекса в Оренбурге, выпускающее ракетную технику.
 «Стрела» — российская ракета-носитель.
 «Чёрная стрела» () — британская 3-ступенчатая ракета-носитель.
 «Стрела» — спутник связи.
 Зенитно-ракетный комплекс «Стрела» может означать:
 ЗРК 9К31 «Стрела-1»;
 ПЗРК 9К32 «Стрела-2»;
 ПЗРК 9К34 «Стрела-3»;
 ЗРК 9К35 «Стрела-10».
 «Стрела» () — израильский противоракетный комплекс, созданный при участии американских компаний.

ЭВМ 
 «Стрела» — советская электронная вычислительная машина.

Стрелковое оружие 
 «Стрела» — семейство советских спортивных винтовок, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе.
 Застава M93 Црна Стрела ( — Чёрная стрела) — сербская крупнокалиберная снайперская винтовка.

Иная техника 
 «Стрела» — марка советскиx подвесных лодочных моторов производства КМПО им. Фрунзе.
 «Пфайль», Do 335 Pheil («Пфайль», «Стрела») — тяжелый многоцелевой немецкий истребитель периода Второй мировой войны, конструкции фирмы «Dornier».
 «Стрела» — мобильный диагностический комплекс для анализа устойчивости зданий и сооружений.

Литература, кинематограф и телевидение 
 Белая стрела (фильм) — российская криминальная драма 2007 года.
 
 Жёлтая стрела — повесть Виктора Пелевина.
 
 Красная стрела (фильм) — советский художественный фильм 1986 года.
 Красная стрела (телепередача) — бывшая юмористическая телепередача телеканала НТВ.
 Сломанная стрела (фильм) — американский боевик 1996 года.
 Серебряная стрела (фильм) — американский кинофильм 1976 года.
 Чёрная стрела (повесть) — повесть Роберта Льюиса Стивенсона.
 Чёрная стрела (фильм) — советский художественный фильм 1985 года режиссёра Сергея Тарасова, экранизация одноимённой повести.
 Стрела (телесериал) — американский телесериал.
 Стрела улетает в сказку — советский мультфильм 1954 года.
 Стрела — станция из телесериала «Остаться в живых».
 Стрела (серия книг) — книги издательства «Молодая гвардия» (Москва).

Спортивные клубы 
 «Стрела» — советский и российский футбольный клуб из Воронежа.
 «Стрела» — советский футбольный клуб из Свердловска.
 «Стрела» — название футбольного клуба «Челябинск» в 1977—2009 годах.
 «Стрела» — советский и российский регбийный клуб из Казани.
 «Стрела» — советский и российский клуб по хоккею с мячом из города Жуковский Московской области.
 «Факел-Стрела» — название футбольного клуба «Факел-М» из Воронежа в 2006 году.

Другое 
 Стрела — весенний обряд Восточного Полесья.
 Стрела-змея (Psammophis lineolatus) — змея рода Песчаные змеи семейства Ужеобразные.
 Стрела Зенона
 Операция «Пронзающая стрела»

См. также

Примечания